Affirmation – brano musicale di José Feliciano del 1975
 Affirmation – album dei Savage Garden del 1999
 Affirmation – singolo dei Savage Garden del 2000, dall'album Affirmation
 Affirmation – album di Beverly Knight del 2004